Ordet forstærker har flere betydninger:
 Bremseforstærker – en anordning der øger effekten af en Bremse (mekanik)
 Forstærker (musik) – en del af et stereoanlæg der skal forstærke lyd (eng. amplifier) (en sammenbygningen af en forforstærker og en effektforstærker)
 Elektronisk forstærker – et elektronisk kredsløb, der indeholder aktive forstærkende komponenter
 Antenneforstærker – en enhed som forstærker et elektrisk signal fra en radioantenne eller tv-antenne
 Nutidsformen af "at forstærke".